ТВХ — многозначная аббревиатура:
 ТВХ — камера тепла-влаги-холода
 ТВХ — товарищество владельцев хозблоков
 ТВХ — транспортный вихревой холодильник

См. также 
  — аббревиатура латиницей
  — аббревиатура латиницей